Арменикум:
 Арменикум — медицинский препарат, разработанный в Армении в 1998 году.
  — армянский футбольный клуб из города Ереван, основанный в 2000 году и выигравший Первую лигу. В 2001 году на базе «Арменикума» был воссоздан футбольный клуб «Пюник» (Ереван).